Joypad est un mot anglais utilisé pour désigner une manette de jeu.
 Joypad est également le nom d'un magazine français de presse spécialisé dans les jeux vidéo sur consoles.